Спортсмены США завоевали самое большое количество медалей за всю историю Олимпийских игр — более 2,5 тысяч всего, в том числе более 1 тысячи золотых. При этом США также лидируют по количеству золотых, серебряных и бронзовых наград как в сумме по итогам всех летних и зимних Игр, так и отдельно по итогам летних Игр, а по итогам всех зимних Игр США уступают по общему зачёту только Норвегии (если сложить медали ФРГ, ГДР и Германии, а также СССР и России, то США занимает четвертое место на Зимних Играх; преимущество на Летних Играх так колоссально, что при таком сложении у США будет почти на тысячу медалей больше, чем у занимающей второе место России).

США впервые участвовали в летних Олимпийских играх в 1896 году и в зимних Олимпийских играх в 1924 году. За всё время проведения Олимпиад американские спортсмены пропустили только одни Игры: в 1980 году руководство страны по политическим причинам приняло решение бойкотировать летние Игры в Москве.

На Олимпийских играх и во многих видах спорта США традиционно конкурировали во второй половине XX века только с СССР (а также с ГДР с 1970-х гг), а в XXI веке борются за лидерство c Китаем на летних Олимпийских играх и во многих летних видах спорта.

Наиболее титулованный олимпийский чемпион — выдающийся американский пловец Майкл Фелпс, являющийся 23-кратным чемпионом и 28-кратным призёром олимпийских игр.

Олимпийские игры в США 
США чаще других стран принимали у себя Олимпийские игры. В 1932 году в США прошли и зимние, и летние Игры.

США 4 раза принимали летние Олимпийские игры:
 Летние Олимпийские игры 1904 в Сент-Луисе;
 Летние Олимпийские игры 1932 в Лос-Анджелесе;
 Летние Олимпийские игры 1984 в Лос-Анджелесе;
 Летние Олимпийские игры 1996 в Атланте
 Летние Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе

США 4 раза принимали зимние Олимпийские игры:
 Зимние Олимпийские игры 1932 в Лейк-Плэсиде;
 Зимние Олимпийские игры 1960 в Скво-Вэлли;
 Зимние Олимпийские игры 1980 в Лейк-Плэсиде;
 Зимние Олимпийские игры 2002 в Солт-Лейк-Сити.

Медальный зачёт

Медали летних Олимпийских игр 

*В том числе две медали по зимним видам спорта - серебро в соревнованиях по хоккею и бронза в соревнованиях по фигурному катанию на летних Олимпийских играх 1920.

**В том числе бронза в соревнованиях по вольной борьбе на летних Олимпийских играх 2012, в результате того, что 26 июля 2019 года МОК и Международная федерация борьбы (UWW) перераспределили  медали Олимпийских игр 2012 года, и Тервел Длагнев (США) был объявлен бронзовым призёром Игр.,

Медали зимних Олимпийских игр

Медали по летним видам спорта

Американские спортсмены, выигравшие не менее 6 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев США на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 США на официальном сайте олимпийского движения
 
 Олимпийский комитет США